Grotte du Chien (Chamalières, Puy-de-Dôme, France)
Grotte du Chien (Pouzzoles, Campanie, Italie)
Grotte des Chiens (Causse-de-la-Selle, Hérault, France)